Localidades no Brasil
Rio Pardo —  município do estado do Rio Grande do Sul
Rio Pardo de Minas —  município do estado de Minas Gerais
Ribas do Rio Pardo — município do estado de Mato Grosso do Sul
Santa Cruz do Rio Pardo — município do estado de São Paulo
São José do Rio Pardo – município do estado de São Paulo
Vargem Grande do Rio Pardo — município do estado de Minas Gerais
Espírito Santo do Rio Pardo, antiga denominação de Muniz Freire — município do estado do Espírito Santo

Rios no Brasil
Rio Pardo (Bahia) —  rio do estado da Bahia
Rio Pardo (Mato Grosso do Sul) —  rio do estado de Mato Grosso do Sul
Rio Pardo (Minas Gerais) —  rio do estado de Minas Gerais
Rio Pardo (afluente do rio Jacuí) —  rio do estado do Rio Grande do Sul
Rio Pardo Grande —  rio do estado de Minas Gerais
Rio Pardo Pequeno —  rio do estado de Minas Gerais
Rio Pardo (afluente do rio Grande) —  rio do estado de São Paulo
Rio Pardo (afluente do rio Paranapanema) —  rio do estado de São Paulo

Ver também 
Pardos —  termo usado pelo IBGE para classificação da população brasileira

Desambiguações de topônimos